Того року турнір проводився вперше.

Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши Петру Квітову з рахунком 7-6(2), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери 
 ''' Шахар Пеєр

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BNP Paribas Katowice Open, одиночний розряд
2013